El término Partido Unionista puede referirse a:

Partido Unionista Democrático, partido político británico que desarrolla su actividad especialmente en Irlanda del Norte, cuyo fundador fue Ian Paisley y que se separó del Partido Unionista del Ulster.
Partido Unionista del Ulster, partido político británico que desarrolla su actividad especialmente en Irlanda del Norte cuyo líder es Reg Empey.
Partido Unionista, partido político de Guatemala.
Partido Unionista, partido político de las Islas Feroe.